Natriumhydride, normaal geschreven als NaH
Niet-aangeboren hersenletsel